Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Steffi Graf e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Robin White 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (finale)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Terry Phelps (secondo turno)

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (Campionesse)
 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (secondo turno)
 Joanne Russell /  Anne Smith (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Gildemeister (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1986